Wolanów heißen folgende Orte in Polen:

 Wolanów (Bogatynia) (dt. Friedreich), Dorf im Powiat Zgorzelecki, Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Bogatynia
 Wolanów (Powiat Radomski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Radomski, Woiwodschaft Masowien